Бессара́бские болга́ры (, , ) — этническая группа болгар, потомков переселенцев из входившей в Османскую империю Болгарии в отошедшую к Российской империи Бессарабию в конце XVIII — первой половине XIX века. Имеют свой диалект, отличный от официального болгарского языка.

Переселенцы-болгары, гагаузы и арнауты основали более 60 поселений, среди них современные города Болград, Тараклия, Комрат и Твардица. Как общность сформировались в пределах территории Российской империи, однако в ходе формирования Советского Союза оказались разделены границами новых союзных республик, а после его распада — границами новых независимых государств (Молдавия, Украина).

Неофициальной столицей болгар Бессарабии называют город Болград на западе Одесской области Украины (исторический регион Буджак).

Хронология 

До начала Русско-турецкой войны 1806—1812 гг. в Буджаке проживало 4 тыс. этнических болгар (так наз. «старые болгары»), мигрировавших сюда ещё в османский период. Именно эта группа во многом способствовала стойкому укоренению болгарской идентичности в регионе (в Крыму и на Херсонщине новоболгарские переселенцы не образовали регионов компактного проживания). В ходе войны и сразу после неё к 4 тыс. «старых» болгар присоединилась 21 тыс. новых переселенцев, многие из которых бежали от разбойничьего произвола, известного как османское курджалийство.

В описях тех лет все переселенцы именуются «болгарами», однако среди них были также этнические гагаузы и арнауты. В 1828 году болгар в Бессарабии насчитывалось 26 679. В 1835 — уже более 61 тыс. чел. Последняя волна массовой эмиграции болгар в Буджак пришлась на 1830-ый год. После этого болгарская интеллигенция начала активно противиться эмиграции болгар в Россию с целью усиления демографических предпосылок для создания независимого болгарского государства на основе балканских провинций Османской империи. К 1897 году из состава бессарабских болгар по языковому признаку выделились гагаузы: перепись зафиксировала в Российской Бессарабии 103 492 этнических болгарина (из 170 000 по империи в целом) и 57 045 гагаузов.

Более высокая рождаемость гагаузов, а также их большая этническая стойкость привели в конечном счёте к большему сохранению гагаузской общности, чем болгарской. В целом, болгары и гагаузы сохраняют этническое равновесие только в тех сёлах где их изначально поселилось примерно поровну (Кирсово, Кубей), а в остальных случаях происходила ассимиляция одного этноса другим в зависимости от того, какой этнос изначально являлся преобладающим..

Численность

Украина 

На территории Украины численность болгар Бессарабии оценивается в 140 тыс. человек, что составляет большинство из 205 тысяч болгар, проживающих в этой стране по переписи 2001 года. Наиболее высокая концентрация болгарского населения в Болградском (61 %) Арцизском (39 %) и Тарутинском (38 %) районах Одесской области. Большую часть болгарской общины Одессы также составляют бессарабские болгары.

Молдавия 

В республике Молдова (исключая Приднестровье) по переписи 2004 года проживало 65 тысяч болгар. Наиболее высокая концентрация болгарского населения в Тараклийском (65,6 % или 28,5 тысяч) и Бессарабском районах (5,33 %), в автономном регионе Гагаузия — 5,2 % или 8 тысяч.

В молдавском городе Тараклия с 2004 года действует Тараклийский государственный университет с болгарским и молдавским языками обучения.

Приднестровье 
В Приднестровье болгары составляют около 2 % населения (одно село Парканы).

Крым 

В республике Крым болгары ныне представляют собой весьма малочисленную (1,8 тыс. чел. по переписи 2014 года) группу потомков болгарских переселенцев из Османской империи. Как и бессарабские болгары, крымские прибывали в Российскую империю напрямую из Турции, часто на кораблях.

Известные люди 
 Бурлак-Волканов, Петр — патриарх бессарабской болгарской поэзии.
 Бырня, Павел Петрович (1930—2002) — историк, зав. отделом средневековой археологии АН Молдовы.
 Греков, Димитр (, 1847—1901) — премьер-министр Болгарии.
 Греков, Юрий Фёдорович (1939—2010) — русский молдавский писатель, журналист и редактор.
 Казаков, Игнатий Николаевич (1891—1938) — директор Института обмена веществ и эндокринных расстройств, автор «лизатотерапии».
 Калинков, Георгий Иванович (1861—1925) — мэр (кмет) г. София, юрист, дипломат.
 Карпенко-Каражелясков, Стефан Константинович (1890—1938) — русский революционер, заместитель Наркома земледелия Казахской АССР.
 Ковальджи, Кирилл Владимирович (по отцу) — русский поэт, прозаик, переводчик, редактор.
 Малинов, Александр (, 1867—1938) — премьер-министр Болгарии.
 Мутев, Димитр (болг. Димитър Стефанов Мутев, 1818 –1864) – болгарский писатель, журналист, просветитель эпохи Болгарского национального возрождения.
 Танева, Елена Кирилловна (1946—2011) — поэт.
 Тарлев, Василий Павлович () — бывший премьер-министр Молдовы.
 Станчев, Михаил Георгиевич — советский украинский учёный-историк, профессор, иностранный член Болгарской академии наук.
 Стоянов, Юрий Николаевич — советский и российский артист театра и кино.

См. также 
 Ассоциация болгар Украины
 Болгарская Община в Республике Молдова
 Конгресс Болгар Украины
 Информационный портал болгар Украины
 Этнографическая карта украинской части Буджака
 Парканы — единственное болгарское село в Приднестровье
 Статья Budjak в en:Wikipedia: национальный состав районов украинской части Буджака
 История села Парканы
 Всё о Твардице. Всичко за Твърдица. Сайт за Твърдица и твърдичани.
 Скальковский А. А. Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае : статистический очерк Одесса, 1848.
Станчев М. Г. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ. Т.1. Статистический сборник. София, 2009.
Станчев М. Г. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ. Т. 2. Биографическая энциклопедия. Харьков, 2015.

Примечания 

Народы Молдавии
Народы Украины
Одесская область
Бессарабия
Бессарабские болгары